Валч:

 Валч — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Валецкий повят.
 Валч — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Валецкий повят, Западно-Поморское воеводство.